Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Maks Mirny e Michail Južnyj che hanno battuto in finale Igor' Andreev e Nikolaj Davydenko 5–1, 5–1

Teste di serie

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (semifinali, ritiro)

 Maks Mirny /  Michail Južnyj (campioni) 
 Dominik Hrbatý /  Jaroslav Levinský (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2005